Contea di Wyoming o Wyoming County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wyoming (New York)
 Contea di Wyoming (Pennsylvania)
 Contea di Wyoming (Virginia Occidentale)